levensstijl
 lifestyle (marketing), een marketingterm
 Lifestyle (spel), een bordspel van de Duitse gezelschapsspellen- en puzzelfabrikant Ravensburger
 Lifestyle (Jason Derulo), een nummer van Jason Derulo ft. Adam Levine